Рамазан Темуров (узб. Рамазон Темуров Юлдош ўғли, род. 31 января 1997 года, город Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан) — узбекский боец смешанных боевых искусств выступающий в полулёгком весе. С детства занимался рукопашным боем и каратэ. Многократный чемпион Узбекистана по карате, 2017 году стал чемпионом Азии по рукопашному бою и призёр международных соревнований по рукопашному бою.

Профессиональная карьера 
Рамазан выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Дебютировал в Тюмени в рамках турнира Emperor Fighting Championship 10. Соперником выступал Сайхан Эльмурзаев и одержал победу. На данный момент провел боев 15, из которых победил 13 и проиграл 2. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как Gorilla Fighting Championships, LFC, Octagon League и Muradov Professional League. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Бики Цю, Талгат Жумагалиев и Даниэль Консейсао.

Статистика боёв

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Узбекистана
Бойцы смешанных единоборств по алфавиту